Наджаши () — арабское наименование титула негус.

 Асхама ибн Абджар (Наджаши) — царь (негус) Аксума, живший во времена пророка Мухаммада.
 Кайс ибн Амр ан-Наджаши (ум. 669) — арабский поэт 7 века, вероятно, названный этим эпитетом из-за его темной кожи, унаследованной от его матери-эфиопки. 
  — шиитский учёный, известный своей работой по биографической оценке передатчиков хадисов, «Риджаль ан-Наджаши».